Helfferich ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Helfferich (1813–1894), deutscher Philosoph
 André Helfferich (1858–1905), deutscher Verwaltungsbeamter
 Cornelia Helfferich (1951–2021), deutsche Sozialwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Emil Helfferich (1878–1972), deutscher Südostasienkaufmann
 Franz Helfferich (1871–1941), niederländischer Maler
 Friedrich Helfferich (1845–1917), deutscher Textilfabrikant

 Karl Helfferich (1872–1924), deutscher Politiker und Bankier
 Max Helfferich (1828–1901), deutscher Maschinenfabrikant in Charkiw
 Tryntje Helfferich (* 1969), US-amerikanische Historikerin

Helfferich ist der Name folgender Unternehmen:
 Schrauben- und Flanschenfabrik Emil Helfferich Nachfolger in Kirchheim unter Teck

Sonstiges:
 Helfferich-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Helferich
 Helffrich
 Helfrich